MDH ist die Abkürzung für:
 Magnesiumdihydrat, veraltet für Magnesiumhydroxid
 Malat-Dehydrogenase, Enzym
 Mitglied des Preußischen Herrenhauses, siehe Liste der Mitglieder des Preußischen Herrenhauses
 Minimum Descent Height, englisch für Mindestsinkflughöhe
 Mydirtyhobby, Erotikplattform im Internet

MdH ist die Abkürzung für:
 Maßstab der Höhe, siehe Höhenmaßstab

MDH